Слуга народа:
 Слуга народа — выражение, обозначающее депутата, чиновника, представителя власти.
 «Слуга народа» — название нескольких видеопроектов:
 «Слуга народа» — новелла в киножурнале «Фитиль» (1991).
 «Слуга народа» — телесериал «Студии Квартал-95» (2015—2019).
 «Слуга народа 2» — полнометражный фильм «Студии Квартал-95» (2016).
 «Слуга народа» — политическая партия на Украине.
 «Слуга народа» — один из вариантов перевода с крымскотатарского языка названия газеты «Ватан хадими».

См. также